Apple Fanboy est une expression péjorative pour désigner une personne loyale à la marque Apple, en général d'une manière particulièrement intense. Le fanboy Apple est traditionnellement reconnu comme étant celui qui possède et utilise régulièrement des produits Apple comme l'iPhone, l'iPad ou le Mac et qui est incapable d'accepter toute critique à leur égard, même objective.

Liens externes 
  http://www.cnet.com/uk/news/is-there-anything-wrong-with-being-an-insane-apple-fanboy/
  https://www.theguardian.com/technology/2015/apr/08/confessions-of-an-apple-fanboy-im-going-to-miss-the-queues

Apple
Stéréotype